Uche Okafor ist der Name folgender Personen:

* Uche Okafor (Fußballspieler, 1967) (1967–2011), nigerianischer Fußballspieler
 Uche Okafor (Fußballspieler, 1991) (* 1991), nigerianischer Fußballtorhüter